Die Montag Stiftung Denkwerkstatt ist eine nach Carl Richard Montag benannte gemeinnützige Stiftung mit Sitz im Bonner Ortsteil Gronau. Die Stiftung wurde 2012 als Denkwerkstatt der Montag Stiftungen gegründet und gehört zur Gruppe der Montag Stiftungen. Vorstände sind Bernd Bach und Karl-Heinz Imhäuser.

Struktur 
Zur Gruppe der Montag Stiftungen gehören:
 Carl Richard Montag Förderstiftung
 Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft
 Montag Stiftung Urbane Räume
 Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft
 Montag Stiftung Denkwerkstatt

Die Stiftung arbeitet eigenständig im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Vorgaben. Die langfristige Finanzierung wird durch die Carl Richard Montag Förderstiftung gewährleistet, die als Gesellschafterin von Immobilienunternehmungen des Stifters nachhaltig dessen ideellen Auftrag verfolgt.

Weblinks 
 Website der Montag Stiftungen
 

Gegründet 2012
Stiftung in Nordrhein-Westfalen
Stiftung in Bonn